AOC může označovat:
 Advice of Charge, zprostředkování tarifních informací u spojení ISDN
 Age of Conan, online hra
 Air Operations Centre, velitelské stanoviště k řízení vzdušných bojových sil
 Air Operator Certificate, osvědčení leteckého provozovatele
 Airline Operator's Committee, grémium všech leteckých společností činných v rámci jednoho letiště
 AOC Monitors, výrobce počítačových LCD-monitorů a televizorů
 Appellation d’Origine Contrôlée, chráněné označení původu zboží zemědělských produktů původem ve Francii a Švýcarsku 
 Apple On Campus, program pro zvýhodněné IT hardware pro studenty, provozovaný Applem
 Architekt Kapitolu (angl. Architect of Capitol), úřad v USA
 Assimilable Organic Carbon, asimilovatelný organický uhlovodík, parametr v mikrobiologii
 Australian Olympic Committee, národní olympijský výbor Austrálie
 Letiště Leipzig-Altenburg (kód IATA)
 Alexandria Ocasio-Cortezová, americká politička

Zkratky